Svenska mästerskapet i ishockey 1929 vanns av IK Göta. I finalen på Stockholms stadion den 6 mars 1929 besegrades Södertälje SK med 2–1.

Matchträd

Matcher
Första omgången
 12 februari: Nacka SK–IFK Stockholm 5–4
 15 februari: UoIF Matteuspojkarna–IF Linnéa 2–1
 19 februari: Lidingö IF–IK Mode 3–1

Andra omgången
 19 februari: IK Göta–Djurgårdens IF 0–0
 19 februari: Södertälje SK–Karlbergs BK 3–1
 19 februari: Hammarby IF–UoIF Matteuspojkarna 7–1
 22 februari: Nacka SK–Lidingö IF 4–3
 26 februari: IK Göta–Djurgårdens IF 1–0 – omspel p.g.a. oavgjort i första matchen.

Semifinaler
 22 februari: Södertälje SK–Hammarby IF 5–0
 1 mars: IK Göta–Nacka SK 4–1

Final
 6 mars – IK Göta–Södertälje SK 2–1

Se även
 Elitserien i ishockey 1928/1929
 Klass I i ishockey 1928/1929

Källor

1929 i Sverige
Ishockeysäsongen 1928/1929
1929